Thulla steht für:
 Thulla (* 1968), dänische Sängerin

Sonstiges:
 Thulla Cove, Bucht von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Thulla Point, Landspitze von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis